Niedrig ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Niedrig (* 1967), deutscher Triathlet
 Cornelia Niedrig (* 1964), deutsche Polizistin und Schauspielerin
 Heinz Niedrig (* 1935), deutscher Professor für Experimentalphysik
 Matthias Niedrig (* 1958), deutscher Biologe
 Michael Niedrig (* 1980), deutscher Fußballspieler